Servilia Caepionis (* um 100 v. Chr.; † nach 42 v. Chr.) war eine römische Patrizierin im 1. Jahrhundert v. Chr., die vor allem als Mutter von Marcus Iunius Brutus, einem der späteren Mörder Gaius Iulius Caesars, bekannt ist.

Servilia war die Tochter des Quintus Servilius Caepio und der Livia, die um 98 v. Chr. in zweiter Ehe Marcus Porcius Cato Salonius d. J. heiratete; deren Sohn Marcus Porcius Cato der Jüngere war somit Servilias Halbbruder.

Servilia wuchs nach der Aufsehen erregenden Scheidung ihrer Eltern im Haus des Marcus Livius Drusus d. J. auf, eines Bruders ihrer Mutter. Sie wurde recht jung mit Marcus Iunius Brutus verheiratet, der später 83 v. Chr. Volkstribun wurde und nach der fehlgeschlagenen Revolte des Marcus Aemilius Lepidus 77 v. Chr. umkam. Aus dieser Ehe gebar die fünfzehnjährige Servilia einen Sohn, den 85 v. Chr. geborenen Marcus Iunius Brutus Caepio. In zweiter Ehe war sie mit Decimus Iunius Silanus, dem Konsul von 62 v. Chr., verheiratet, mit dem sie drei Töchter hatte. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes 60 v. Chr. blieb Servilia unverheiratet.

Servilia wurde eine der Geliebten Caesars und angeblich diejenige, die er am meisten schätzte. Anders als einige andere römische Frauen hatte sie nicht die Geduld zu warten, bis der sie rief. Öffentlich wurde die Affäre während einer Senatssitzung, bei der Caesar mit Servilias Halbbruder Cato über die Behandlung der Catilinarischen Verschwörung stritt: Caesar wurde währenddessen ein Brief überbracht, was Cato bemerkte und Caesar beschuldigte, eine Nachricht von den Verschwörern erhalten zu haben. Caesar gab ihm daraufhin den Brief, und Cato musste zu seiner Verärgerung feststellen, dass es ein Liebesbrief seiner Schwester war.

Vier Jahre später, während seines ersten Konsulats, schenkte Caesar Servilia eine Perle im Wert von sechs Millionen Sesterzen. Nach seinem Sieg im Bürgerkrieg gab er den Befehl, Brutus, der auf Pompeius’ Seite gestanden hatte, um ihretwillen zu verschonen. Servilia verschaffte er Grundbesitz zu Schleuderpreisen; wie Gerüchte behaupten, tat er dies, weil Servilia ihm ihre Tochter Iunia Tertia zugeführt habe.

Brutus’ Scheidung und zweite Ehe mit Catos Tochter Porcia entfremdete Mutter und Sohn zeitweise.
Nach Caesars Ermordung war Servilia eine wichtige Persönlichkeit der republikanischen Fraktion, die bei einigen Treffen mit Gleichgesinnten den Vorsitz führte. Nach dem Tod ihres Sohnes Brutus 42 v. Chr. kümmerte sich Titus Pomponius Atticus um Servilia.

Stammbaum

Literatur 
 
 Susan Treggiari: Servilia and her Family. Oxford University Press, Oxford 2019, ISBN 978-0-19-882934-8.

Anmerkungen 

Caepionis, Servilia
Geboren im 2. oder 1. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 1. Jahrhundert v. Chr.
Frau